Alipio - nome proprio di persona italiano maschile
Alipio - scrittore egizio di epoca romana
Alipio - vescovo di Bisanzio
Alipio - vescovo di Tagaste
Alipio di Antiochia - geografo e funzionario romano
Alipio lo Stilita - religioso e santo bizantino
Alípio - calciatore brasiliano